Das Dekanat Südsauerland ist ein römisch-katholisches Dekanat im Erzbistum Paderborn. Das Dekanat mit Sitz in Olpe ist deckungsgleich mit den Grenzen des Kreises Olpe.

Das Dekanat wurde am 1. Juli 2006 aus den drei Dekanaten Olpe, Attendorn und Elspe gegründet. Hintergrund ist eine Strukturreform im Erzbistum Paderborn. Es gliedert sich in vierzehn Pastoralverbünde mit insgesamt 62 Pfarreien, Pfarrvikarien und Filialgemeinden. Zum Dekanat gehören ca. 102.400 Katholiken. Bis August 2015 war Pfarrer Friedhelm Rüsche Dechant. Sein Nachfolger ist Pfarrer Andreas Neuser (Attendorn).

Gremien 
Folgende Gremien und Fachkonferenzen unterstützen die Arbeit im Dekanat:
 Dekanatspastoralrat
 Pfarrgemeinderäte
 Fachkonferenz Jugend
 Fachkonferenz Familie
 Fachkonferenz Pastoral & Caritas

Liste der Pfarrgemeinden

Siehe auch 
 Liste der Kirchen im Erzbistum Paderborn

Weblinks 
 Webpräsenz des Dekanats Südsauerland

Sudsauerland
Organisation (Olpe)
Gegründet 2006
Christentum im Kreis Olpe
Religion (Olpe)